

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Golczowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze 
 Golczowice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lewin Brzeski
 Golczowice – przysiółek wsi Zawada w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Głogówek